«Asylum» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Asylum (1972), película interpretada por Peter Cushing.
 Asylum (2005), película dirigida por David Mackenzie.
 Asylum (2008), película dirigida por David R. Ellis.

Música 
 Asylum Records, compañía discográfica estadounidense.
 Asylum (1985), álbum de la banda Kiss.
 Asylum (2010), álbum de la banda Disturbed.
 Asylum (1985), álbum de la banda The Legendary Pink Dots.
 Asylum (2010), álbum de la banda The Back Horn.